El término Applause —en español: Aplauso— puede hacer referencia a:
 Daihatsu Applause, automóvil de la compañía Daihatsu.
 «Applause», canción de Lady Gaga.
 Applause, musical de Broadway de 1970.